Berbérian ist der Familienname folgender Personen:

 Alain Berbérian (1953–2017), französischer Filmregisseur
 Charles Berbérian (* 1959), irakisch-französischer Comiczeichner und -autor

Siehe auch:
 Berberian